Сопка — многозначный термин.

 Сопка — общее название холмов и гор с округлой вершиной.
 Сопка — вид могильника, соответствующий культуре новгородских сопок.
 Сопка — посёлок, муниципальное образование «Северодвинск» Архангельской области.
 Сопка — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Сопка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Сопка — городище федерального (общероссийского) значения в Новгородском районе Новгородской области.
 «Сопка» — советский подвижный береговой ракетный комплекс с противокорабельной крылатой ракетой «Комета».
 69Ж6 «Сопка» — российская радиолокационная станция.
 12А6 «Сопка-2» — российская радиолокационная станция.

См. также 
 Малая Сопка
 Сопка Горячая
 Сопка Русская
 Засопка
 Сопки